Csehország
 Římov, település a České Budějovice-i járásban
 Římov, település a Třebíči járásban